Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Radek Štěpánek che ha battuto in finale Mariano Puerta 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jiří Novák (primo turno)
 Radek Štěpánek (Campione)
 José Acasuso (semifinali)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)

 Karol Beck (primo turno)
 Jürgen Melzer (primo turno)
 Mariano Puerta (finale)
 Jean-René Lisnard (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2003